Hayami Kishimoto – cantante giapponese
 Masashi Kishimoto – fumettista giapponese
 Seishi Kishimoto – fumettista giapponese
 Takayuki Kishimoto – ostacolista giapponese
 Taku Kishimoto – drammaturgo giapponese